Belagerung Danzigs steht für:

 Übernahme von Danzig durch den Deutschen Orden, 1307
 Belagerung Danzigs (1520) durch den Deutschen Orden
 Belagerung Danzigs (1577) durch ein polnisches Heer
 Belagerung Danzigs (1734) durch russische und sächsische Truppen
 Belagerung von Danzig (1807) durch französische Truppen
 Belagerung Danzigs (1813) durch ein russisch-preußisches Heer